PIJ est un sigle, qui signifie :
 point d'information jeunesse
Voir aussi: jeunesse, ministère de la Jeunesse et des Sports (France)